In 1917 werd het 26ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. Racing Club werd kampioen.

Eindstand

Externe link 
 Argentinië 1917 door Osvaldo José Gorgazzi op RSSSF

Competitievoetbal 1916/17
Argentijns voetbalseizoen